Umansky ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Umansky, Tontechniker und Tonmeister 
Michael Umansky (1897–1944), Schauspieler und Holocaust-Opfer
 Michail Umansky (1952–2010), deutscher Schachmeister, Mathematiker und Programmierer